По состоянию на 2 апреля 2016 года

Данная статья представляет собой список футболистов, попадавших в заявку основной команды на матчи Чемпионата Белоруссии по футболу 2016 года.

БАТЭ (Борисов)

Белшина (Бобруйск)

Витебск

Городея

Гранит (Микашевичи)

Динамо (Брест)

Динамо (Минск)

Ислочь (Минский р-он)

Крумкачы (Минск)

Минск

Нафтан (Новополоцк)

Неман (Гродно)

Славия (Мозырь)

Слуцк

Торпедо-БелАЗ (Жодино)

Шахтер (Солигорск) 

Чемпионат Белоруссии по футболу